

Борове — село, Бородуліхинський район, Абайська область

Населені пункти та їхні частини
 
 Борове — село в гміні Ілова Жаґанського повіту Любуського воєводства
 Борове — село в гміні Варка Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Борове — село в гміні Малкіня-Ґурна Островського повіту Мазовецького воєводства
 Борове — село в гміні Моґельниця Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Борове — село в гміні Ліповець-Косьцельни Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Борове — село в гміні Вренчиця-Велька Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Борове — село в гміні Сорквіти Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Борове — частина міста Немча в Дзержоньовському повіті Нижньосілезького воєводства
 Борове — частина села Піщаць-Первши в гміні Піщаць Більського повіту Люблінського воєводства
 Борове — частина села Зарузе в гміні Мястково Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Борове — осада в гміні Боркі Радинського повіту Люблінського воєводства
 Борове — лісова осада в гміні Сецемін Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Борове — лісова осада в гміні Казімеж-Біскупі Конінського повіту Великопольського воєводства
 
 Борове — село в гміні Борове Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства

Борове — село, Крутіхинський район, Алтайський край
 Борове — село, Ішимський район, Тюменська область

Борове — село, Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Любомльський район
 Борове — село, Львівська область, Львівський район
 Борове — село, Львівська область, Червоноградський район
 Борове — село, Рівненська область, Вараський район
 Борове — село, Рівненська область, Сарненський район
 Борове — село, Харківська область, Харківський район
 Борове — озеро в Чернігівській області
 Борове — заповідне урочище у Львівській області

Див. також 
 Борова
 Вельке Борове
 Мале Борове

Примітки